Гойко  - це чоловіче ім'я старого слов'янського походження. 

 Гойко Мітіч (серб. Гојко Митић; *13 червня 1940(19400613), Лесковац) — югославський актор, етнічний серб.
 Гойко Пієтлович (серб. Гојко Пијетловић, 7 серпня 1983) — сербський ватерполіст, воротар збірної Сербії, олімпійський чемпіон та медаліст.
 Гойко Качар (серб. Gojko Kačar / Гојко Качар, нар. 26 січня 1987, Новий Сад) — сербський футболіст.
 Дол-под-Гойко (словен. Dol pod Gojko) — поселення в общині Войник, Савинський регіон, Словенія.
 Дапчевич Гойко (1938) — чорногорський поет, югославський дипломат. 
 Гойко Шушак — хорватський політик.

 Гойко Балшич, дворянин 15-го століття 
 Гойко Berkuljan (1923-1989), художник
 Гойко Бервар (нар. 1946), словенський журналіст
 Гойко Đogo (нар. 1940), сербський поет
 Гойко Івкович (1990 р.), сербський легіонер
 Гойко Кенда, словенський музика
 Гойко Koprivec , словенський політик
 Гойко Станич (нар. 1940), словенський політик
 Гойко Вучинич (народився 1970), чорногорський гандболіст
 Гойко Зек (1935-1995), сербський футболіст